R98 peut faire référence à :
 Clemenceau (R 98), un porte-avions français ;
 Décès sans témoin, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres